Ioan Suciu – vescovo cattolico rumeno
 Ioan Silviu Suciu – ex ginnasta rumeno
 Sergiu Suciu – calciatore romeno